Lumas steht für:

 eine Gemeinde in Albanien (Kreis Berat), Lumas (Albanien)
 ein Plattenlabel, Lumas Records
 kleine schwebende Sternenwesen in Super Mario Galaxy
 eine Galerie Lumas (Galerie)